

Топоним 
 Тали́н — город в Арагацотнской области в Армении.
 Тали́н — город на северо-западе Сирии в составе района Банияс.

Фамилия 
 См. Ад и Мар

Cм. также 
 Талина (значения)